Die Abkürzung APB steht für:

 Accounting Principles Board, Vorläuferinstitution des amerikanischen Financial Accounting Standards Board und Herausgeber der APB Opinions
 Advanced Peripheral Bus, ein Bestandteil der Advanced Microcontroller Bus Architecture
 Akademie für Politische Bildung, Tutzing
 All-points bulletin, in England und Amerika verwendeter Polizeibegriff für eine Personenfahndung
 APB: All Points Bulletin, ein Online-Spiel
 Flugplatz Apolo, IATA-Code des Flugplatzes in Bolivien
 Apoptygma Berzerk, ein norwegisches Musikprojekt
 Asia Pacific Breweries, Getränkekonzern mit Hauptsitz in Singapur (Hauptmarke Tiger Beer)
 Associação Portuguesa de Bancos, portugiesischer Bankenverband
 Automatic Parking Brake, eine elektrische Feststellbremse
 „selbstfahrendes Wohnschiff“ im Typencode der amerikanischen Marine; siehe Liste der Hilfsschiffe der United States Navy
 APB, Originaltitel von APB – Die Hightech-Cops, US-amerikanische Fernsehserie (2017)
 Absolute Permissive Block, ein amerikanisches Betriebsverfahren#Nicht signalgeführte Betriebsverfahren

ApB steht für:

 Altpreußische Biographie, biographisches Nachschlagewerk

APB